Grossen ist der Familienname folgender Personen:

 Jürg Grossen (* 1969), Schweizer Politiker (GLP)
 Lars Grossen (* 1990), ehemaliger Schweizer Nordischer Kombinierer und heutiger Skispringer
 Peter Grossen (* 1961), Schweizer Akkordeon- und Schwyzerörgelispieler